Gsteinet heißen folgende geographischen Objekte:

 Gsteinet (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Gsteinet (Gemeinde Neufelden), Ort bei Neufelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Gsteinet (Gemeinde Gutau, Ortschaft Erdmannsdorf), Streuort bei Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Gsteinet (Gemeinde Gutau, Ortschaft Neustadt), Ort bei Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Gsteinet (Gemeinde Kefermarkt), Ort bei Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich